Barry Sonnenfeld
 Yosef Chaim Sonnenfeld